Hermann Wagener ist der Name folgender Personen:

* Hermann Wagener (Politiker) (1815–1889), deutscher Journalist, Publizist und Politiker
 Hermann Wagener (Verkehrswissenschaftler) (1921–1994), deutscher Ökonom und Verkehrswissenschaftler

Siehe auch: